Ausztrália
Palmerston, Canberra egyik elővárosa Gungahlin kerületben
Palmerston, önkormányzat az Északi területen

 Írország
Palmerston, város Dublin megyében

 Új-Zéland
Palmerston, település a Déli-szigeten, Waitaki kerületben
Palmerston North, település az Északi-szigeten